Ahmad Mansour ist der Name folgender Personen:
* Ahmad Mansour (Musiker) (1960–2011), iranisch-amerikanischer Jazzgitarrist und Komponist
 Ahmad Mansour (Autor) (* 1976), deutscher Psychologe und Autor arabisch-israelischer Herkunft

Siehe auch:
 Ahmad al-Mansur († 1603), Sultan der Saadier in Marokko
 Ahmed Mansour (* 1962), ägyptischer Fernsehjournalist